Hallelujah (canção de Alicia Keys)
 Hallelujah (canção de Leonard Cohen)
 Hallelujah (canção de Paramore)
 Hallelujah (canção de Gali Atari), canção vencedora do Festival Eurovisão da Canção 1979
 Hallelujah (álbum), CD da cantora Jamily, lançado em 2011.
 Hallelujah-Trecho da parte II da canção O Messias de Georg Friedrich Händel
Ou ainda:
 Hallelujah Live

Ver também
 Aleluia

Desambiguação